Osoby o tym nazwisku:
 Jan Kanty Galasiewicz – polski aktor i dramatopisarz
 Zygmunt Galasiewicz – polski fizyk